Rio Open 2023, właśc. Rio Open presented by Claro 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2023 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 178 980 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Brazylii